

Persone
Carlo Cadorna (1809-1891) – politico italiano
Luigi Cadorna (1850-1928) – generale e politico italiano
Raffaele Cadorna, senior (1815-1897) – generale e politico italiano
Raffaele Cadorna, iunior (1889-1973) – generale e politico italiano

Marineria
Classe Luigi Cadorna – classe di incrociatori leggeri della Regia Marina italiana
Luigi Cadorna – incrociatore leggero della predetta classe

Storia militare
Linea Cadorna – espressione impropria per individuare il sistema difensivo italiano alla Frontiera Nord verso la Svizzera, progettato e realizzato tra il 1899 ed il 1918

Trasporti
Cadorna FN – stazione della Linea 1 e della Linea 2 della Metropolitana di Milano
Piazzale Luigi Cadorna – piazza di Milano
Stazione di Milano Cadorna – stazione ferroviaria della città di Milano
Strada Cadorna – strada statale italiana